Mairena hace referencia a varios artículos:

Lugares en España 
 Mairena, Entidad Local Autónoma de la provincia de Granada.
 Mairena del Alcor, municipio de la provincia de Sevilla.
 Mairena del Aljarafe, municipio de la provincia de Sevilla.

Personas 
 Antonio Mairena, cantaor español.
 Carmen de Mairena, cupletista española.
 Paco Mairena, coreógrafo chileno-español.

Otros 
 Juan de Mairena, profesor ficticio de gimnasia y de retórica, creado por Antonio Machado.
 Virgen de Mairena, virgen de la Puebla del Príncipe, provincia de Ciudad Real (España).